HYC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto High Wycombe RAF Air Station, High Wycombe, Regno Unito